ASS of Ass kan verwijzen naar:

Gezondheidszorg
 Autismespectrumstoornis
 Acute stressstoornis

Mobiliteit
 Air Stabilisation System, motorfiets
 Station Amsterdam Sloterdijk, treinstation

Informatica
 Animal Super Squad, computerspel uit 2018
 Advanced Substation Alpha, een bestandsformaat voor ondertiteling

Religie
 Acta Sanctae Sedis, publicatieblad van de Heilige Stoel